El Porvenir – comune salvadoregno del dipartimento di Santa Ana
 El Porvenir – comune onduregno del dipartimento di Atlántida
 El Porvenir – comune onduregno del dipartimento di Francisco Morazán
 El Porvenir – comune messicano nello stato del Chiapas
 El Porvenir – comune panamense

Pagine correlate
Porvenir